908 steht für:
 das Jahr 908

 Porsche 908, deutscher Sportwagen-Prototyp

Siehe auch: